Croxton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Derek Croxton, académicien américain
Jennifer Croxton, actrice britannique
John Thomas Croxton (1836-1874), avocat et général de l'Union Army
Thomas Croxton (1822-1903), homme politique américain

Toponyme

Croxton, gare de Melbourne

Croxton, quartier de Jersey City dans le New Jersey

Croxton, village du Cambridgeshire
Croxton, paroisse civile dans le Lincolnshire
Croxton, village du comté de Norfolk
Croxton, village du Staffordshire
Croxton Kerrial, village du Leicestershire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme